Notes

Vanjske poveznice 
 http://www.ianridpath.com/constellations1.htm
 http://calgary.rasc.ca/constellation.htm

Zviježđa po površini